Дюгонь
 Морська корова